Podium (verhoging), de ingeburgerde term voor het podium
 Bühne (Harzvorland), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
 In de uitdrukking "iets doen voor de Bühne" = louter om de aandacht die men er voor trekt